Шорт () — англомовне прізвище, що перекладається як короткий.

Відомі носії:
 Джеймс Шорт (1710—1768) — британський математик, оптик і виробник телескопів.
 Джін Шорт (1953) — американський баскетболіст, форвард.
 Найджел Шорт (1965) — англійський шахіст.
 Первіс Шорт (1957) — американський баскетболіст, форвард.

Англійські прізвища